

Etymologie 
Gouy est un type toponymique normanno-picard issu du gallo-roman *GAUDIACU, formé du nom de personne chrétien Gaudius (du latin gaudium, gaudia qui a donné « joie ») et du suffixe marquant la propriété -acum. C'est l'équivalent des formes du français central , de l'ouest  et du sud Gaugeac, , etc. Dans le domaine wallo-picard, on trouve également la variante Ghoy.

Toponyme

Gouy (Aisne), commune française de l'Aisne
 Gouy (Seine-Maritime), commune française de la Seine-Maritime
 Gouy-en-Artois, commune française du Pas-de-Calais
 Gouy-en-Ternois, commune française du Pas-de-Calais
 Gouy-l'Hôpital, ancienne commune de la Somme
 Gouy-les-Groseillers, commune française de l'Oise
 Gouy-Saint-André, commune française du Pas-de-Calais
 Gouy-Servins, commune française du Pas-de-Calais
 Gouy-sous-Bellonne, commune française du Pas-de-Calais
 Cahon-Gouy, commune française de la Somme

Gouy-lez-Piéton, section de la commune belge de Courcelles située en Wallonie dans la province de Hainaut

Patronyme 

 Antoine Gouy, acteur français né en 1980 
 Damien Gouy, comédien français né en 1979
 Étienne Gouy, coureur du combiné nordique français né en 1973
 Jacques de Gouy, compositeur français du milieu du 
 Louis Georges Gouy, scientifique français (1854-1926)
 Patrice Gouy, journaliste français né en 1949

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français